Cinema:
 Possessió infernal (pel·lícula de 1981) (títol original The Evil Dead), pel·lícula de 1981 dirigida per Sam Raimi
 Evil Dead II, pel·lícula de 1987 dirigida per Sam Raimi
 L'exèrcit de les tenebres, anomenada informalment Evil Dead III, pel·lícula de 1992 dirigida per Sam Raimi
 Possessió infernal (pel·lícula de 2013) (títol original Evil Dead), pel·lícula de 2013 dirigida per Fede Álvarez